«Мези́новка» () — остановочный пункт в Дзержинском районе Минской области.

Железнодорожная платформа находится между остановочным пунктом Асино и станцией Колосово, в пятистах метрах от маршрута , в километре от деревни Старая Мазеновка.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги